Стефенсон — прізвище або топонім.

Відомі носії 

 Баден-Павел Роберт Стефенсон Сміт (; 1857—1941) — основоположник скаутського руху у світі.
 Вільям Стефенсон (; 1902—1989) — англійський дослідник у сферах психології, людської поведінки, комунікацій та фізики.
 Джордж Стефенсон (; 1781—1848) — англійський винахідник. Відомий як винахідник паротяга.
 Йон Стефенсон фон Течнер (; 1967) — співзасновник компанії «Opera Software».
 Ніл Стефенсон (; 1959) — американський письменник.
 Памела Гелен Стефенсон-Конноллі (;  1949) — новозеландська актриса, комедіантка, співачка і психолог.
 Роберт Стефенсон () — англійський інженер.

Топоніми 

 Стефенсон — гора (2987 м), найвища вершина хребта Дуґласа і острова Олександра I (Антарктида)

Див. також 
 Стівенсон